Horsefly steht für
Horsefly Lake Provincial Park
Horsefly River
Horsefly (British Columbia)